Муханов, Алексей:
 Муханов, Алексей Алексеевич (1860—1907) — депутат Государственной думы.
 Муханов, Алексей Ильич (1753—1832) — бригадир, герой русско-турецкой войны 1787—1792 годов, впоследствии действительный тайный советник, сенатор.